Вороновское — топоним:

Россия 
 Вороновское — посёлок в Макарьевском районе Костромской области.
 Вороновское — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Вороновское — садовое товарищество в Подольском районе Московской области.
 Вороновское — название нескольких муниципальных образований:
 Поселение Вороновское;
 Сельское поселение Вороновское.
 Вороновское — озеро в Лядской волости Плюсского района Псковской области у болота Машутинский Мох.
 Вороновское — озеро в Мезенском районе Архангельской области.
 Вороновское — озеро в Боровичском районе Новгородской области.
 Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское»